Резинка — виріб з гуми або латексу.
 Резинка або гумка — тасьма або шнур з гумових та простих ниток, які розтягуються в довжину.
 Резинка або гумка — пристосування з гумової тасьми для підтримування панчіх, шкарпеток на нозі.
 Канцелярська резинка або аптечна резинка — тонке еластичне кільце для скріплення предметів
 Резинка для волосся — тонке еластичне кільце для скріплення зачіски
 Резинка — особливий вид в'язки, який надає виробові властивості розтягуватися. Більшість трикотажних виробів по краях обробляють резинкою — рубцюватою, пружною тканиною, яка йде на виготовлення манжетів, комірців, поясів, низу виробів
 Резинка або гумка — шматочок гуми для стирання написаного
 Резинка або гумка — рибальська снасть

Див. також 
 Гумка (значення)
 Резиночка — дитяча гра